Паралла́кс ()

 Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.
 Парсек — параллакс угловой секунды. Распространённая в астрономии внесистемная единица измерения расстояния.
 Параллакс — персонаж серии комиксов компании DC Comics
 «Параллакс» — эпизод сериала Звёздный путь: Вояджер
 Parallax (компания) — производитель электронных компонентов. (Parallax, Inc. (company))
 Параллакс (телесериал) — детский телесериал.

См. также 

 Параллаксный барьер
 Заговор «Параллакс» — американский триллер 1974 года.
 Parallax mapping — программная техника в трёхмерной компьютерной графике.
 Parallax occlusion mapping — усовершенствованный вариант техники parallax mapping.